«Кабушкорп» — ангольский футбольный клуб из города Луанда, выступающий в лиге «Жирабола». Домашние матчи проводит на стадионе «Конкейруш», вмещающем 12 000 зрителей.

История 
Клуб основан в 1994 году. Дебютировал в лиге Жирабола в сезоне 2008. Наивысшим достижением в чемпионатах Анголы является второе место в сезоне 2011. По итогам чемпионата Анголы 2011 «Кабушкорп» впервые в своей истории занял второе место в чемпионате. В 2013 году стал чемпионом Анголы.

Сезоны клуба в лиге Жирабола 

 Чемпион Анголы (1): 
 Вице-чемпион Анголы (1):

Известные игроки 
Участники континентальных и мировых первенств в составе национальных сборных
   /2011—
  Ривалдо /2012

Известные тренеры 
  Виктор Бондаренко /2010, 2011—2012

Текущий состав 

Футбольные клубы Анголы
Спорт в Луанде